Coppa del Re 2013-2014 – edizione del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Re 2013-2014 – fase finale del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Re 2013-2014 – edizione del torneo di pallavolo spagnolo